A Supercopa Europeia de 2000 foi disputada entre Real Madrid e Galatasaray. O resultado da partida foi de 2-1.

Detalhes

2000
2000 no futebol
Desporto em Mônaco em 2000